Mahé – wyspa w archipelagu Seszeli
 Mahé – miasto w Indiach